Бри́ттни Па́уэлл (; 4 марта 1975, Вюрцбург, Западная Германия) — немецко-американская , фотомодель,  и .

Биография и карьера 
Бриттни Пауэлл родилась 4 марта 1975 года в Вюрцбурге.

Бриттни снимается в кино с 1992 года. Также является сценаристкой. Играла в сериалах «Тихие палисады» (1997), «Главный госпиталь» (2002—2003), «Фил из будущего» (2004—2005) и других.

От брака с Кевином О’Бэнноном у Бриттни есть сын, Тайсон О’Бэннон, ставший актёром. С 2007-го года Пауэлл встречалась с актёром Верном Тройером (1969—2018); 21 апреля 2018 года 49-летний Тройер скончался.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Германии
Фотомодели Германии
Фотомодели США
Фотомодели XX века
Фотомодели XXI века
Модели Playboy
Киноактрисы Германии
Киноактрисы США